La noción Bienal de Sevilla se refiere a

 La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla
 La Bienal de Flamenco de Sevilla